Камјенка може бити:

 Камјенка (Стара Љубовња), насељено мјесто у округу Стара Љубовња, Прешовски крај, Словачка Република
 Камјенка (Хумење), насељено мјесто у округу Хумење, Прешовски крај, Словачка Република